Павел Васильевич Ерлыков (род. 11 февраля 1988 года, Норильск) — российский .

Биография 
Детство Павла прошло на Кубани. В 8 лет он возвращается в родной Норильск и идёт в первый класс. Долгое время профессионально занимался спортом (лёгкая атлетика) у В. В. Солдатовой и А. И. Степанова. В 9 классе знакомится с Н. Н. Сысоевой (режиссёр-педагог) и начинает посещать театральную студию «Синяя птица» Дома творчества для детей и юношества (ДТДЮ) г. Норильска. Окончив 11 класс в 2005 году, поступил в НГТИ (Новосибирский государственный театральный институт), мастерская А. В. Ахреева. В 2007 году поступил в Школу-студию МХАТ на курс к Д. Брусникину, Р. Козаку. В 2011 году окончил Школу-Студию МХАТ. В 2014 в городе Норильск открыл Школу актёрского мастерства. В 2016 году открыл две Школы актёрского мастерства в Краснодарском крае. Ученики Павла Васильевича успешно поступают в столичные вузы. С 2017 года является генеральным директором международного фестивального движения «Лаборатория творчества». Фестивальное движение Павла активно занимается развитием и поддержкой молодых талантов.

Сотрудничает с театром МХТ им. А. П. Чехова.

В 2013 году снялся в главной роли в фильме «Околофутбола».

Театральные работы

«МХТ им. А. Чехова» 
 «Пиквикский клуб» (Е. Писарев) — Бен
 «Мастер и Маргарита»
 «Белоснежка и семь гномов» — Воскресенье

«Московский драматический театр имени А. С. Пушкина» 
 Ричард

Фильмография

Призы и награды 
За роль Ричарда в дипломном спектакле Школы-студии МХАТ «Ричард III» был удостоен театральной премии «Золотой лист» (2011).

Примечания

Ссылки 
 «Пашатавр» для актера Ерлыкова
 Международное фестивальное движение «Лаборатория Творчества»

Персоналии:Московский Художественный театр имени Чехова
Выпускники Школы-студии МХАТ